Bludov est un toponyme qui peut désigner, en

Bludov, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Bludov, une commune du district de Šumperk, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie